Stare Miasto – część miasta Poznania
 Stare Miasto – osiedle samorządowe (jednostka pomocnicza) Poznania (od 1 stycznia 2011 r.)
 Stare Miasto – dzielnica administracyjna Poznania w latach 1954–1990

Zobacz też 
 Stare Miasto